Малой:

 Мистер Малой
 Лосаньес, Малой

См. также 
 
 
 11 Малой Медведицы